Bachmut – miasto na Ukrainie, 1924−2016 Artiomowsk
 Bachmut, Bachmutka – rzeka na Ukrainie